Esta é uma lista de países por produção de abacate de 2016 a 2018, com base em dados do Banco de Dados Estatísticos Corporativos da Food and Agriculture Organization. A produção mundial total estimada de abacates em 2018 foi de 6.407.171 toneladas métricas, um aumento de 6,7% em relação a 6.005.285 toneladas em 2017. O México foi o maior produtor, respondendo por 34% da produção global. Territórios dependentes são mostrados em itálico.

Produção por país 

Agricultura por país
Agricultura